Lustiger () pode se referir a:
 Arno Lustiger - historiador alemão e escritor;
 Gila Lustiger - escritora alemã;
 Jean-Marie Lustiger -  padre católico francês e cardeal arcebispo de Paris;

Desambiguação
Sobrenomes da língua iídiche